Die Superliga 2018/19 war die 29. Spielzeit der höchsten dänischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. Juli 2018 mit dem Spiel des Aufsteigers Vejle BK gegen den Hobro IK (3:1). Vom 18. Dezember 2018 bis zum 8. Februar 2019 wurde sie durch eine Winterpause unterbrochen.

Titelverteidiger war der FC Midtjylland.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2018/19 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Meister der Superliga 2017/18:
  FC Midtjylland
 der feste Aufsteiger der 1. Division 2017/18:
  Vejle BK
 die Sieger der Aufstiegs-Play-offs:
  Vendsyssel FF (1. Division)
  Esbjerg fB (1. Division)
 die verbleibenden Mannschaften aus der Superliga 2017/18:
  Brøndby IF
  FC Nordsjælland
  FC Kopenhagen
  Aalborg BK
  AC Horsens
  Hobro IK
  Aarhus GF
  Odense BK
  Sønderjysk Elitesport
  Randers FC

Statistiken

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Platzierungsrunden

Meisterschaftsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde

Gruppe 1 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Gruppe 2 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Qualifikationsspiele

UEFA Europa League 
 Runde 1
Die beiden Gruppenersten und -zweiten der Abstiegsrunde spielen in zwei Runden einen Sieger aus, der dann in der 3. Runde gegen den Vierten der Meisterschaftsrunde einen weiteren Europa-League-Teilnehmer ermittelt.

Die Hinspiele fanden am 5., die Rückspiele am 12. Mai 2019 statt.

|}

 Runde 2

Das Hinspiel fand am 18., das Rückspiel am 26. Mai 2019 statt.

|}

 Runde 3

Das Spiel fand am 31. Mai 2019 statt.

|}

Relegation 
 Runde 1
Die beiden Gruppendritten und -vierten der Abstiegsrunde spielten gegen den Abstieg. Der Sieger der ersten Partie zwischen den Drittplatzierten blieb in der Liga, der Verlierer der zweiten zwischen den Viertplatzierten stieg direkt in die 1. Division ab.

Die Hinspiele fanden am 12., die Rückspiele am 19. Mai 2019 statt.

|}

 Runde 2
Der Dritte der 1. Division spielte gegen den Verlierer der ersten Partie der 1. Runde, der Sieger der zweiten Partie der 1. Runde spielte gegen den Zweiten der 1. Division jeweils um einen Startplatz für die folgende Saison. Die Hinspiele fanden am 30. Mai, die Rückspiele am 2. Juni 2019 statt.

|}

Die Meistermannschaft des FC Kopenhagen 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben. Aufgelistet sind nur Spieler, die während der Spielzeit zum Einsatz kamen.

* Ján Greguš (18/2), Carlo Holse (10/1) und Kenan Kodro (8/1) verließen den Verein während der Saison.

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19